Вальце () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Крапковицкий повят, Опольское воеводство. Население — 5613 человек (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Сельские округа 
 Вальце
 Брожец
 Дверце
 Добешовице
 Грохолюб
 Кромолув
 Розкохув
 Страдуня
 Забежув

Поселения 
 Антошка
 Бжезина
 Чернюв
 Гробле
 Кшевяки
 Марянкув
 Ольшина
 Посилек
 Пшерва
 Рыбаже
 Сворница

Соседние гмины 
 Гмина Глогувек
 Гмина Крапковице
 Гмина Реньска-Весь
 Гмина Здзешовице

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Крапковицкий повет